Де Суттер ():
 Де Суттер, Петра (род. 1963) — бельгийский политик, гинеколог и ЛГБТ-активистка.
 Де Суттер, Том (род. 1985) — бельгийский футболист, нападающий.